Harmsdorf peut faire référence à :
 Harmsdorf, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Harmsdorf, commune allemande de l'arrondissement du Holstein-de-l'Est, en Schleswig-Holstein.